Кулико́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Куликовская улица — улица в Воронеже.
 Верхняя Куликовская улица — улица в Данкове.
 Нижняя Куликовская улица — улица в Данкове.
 Куликовская улица — улица в районе Северное Бутово Юго-Западного административного округа Москвы.
 В Санкт-Петербурге:
 Куликовская улица — упразднённая улица на Выборгской стороне.
 Куликовская улица — упразднённая улица на Пороховых.
 Куликовская улица — проектируемая улица в Красногвардейском районе.
 Куликовская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Куликовская улица — улица в Краматорске.

Примечания